Kalskärs grunden kan syfta på:

Finland 

 Kalskärs grunden, Gustavs, 
 Kalskärs grunden, Kimitoön,

Se även
Kalskär
Kalskäret